Throop ist der Familienname folgender Personen:

 Amos G. Throop (1811–1894), US-amerikanischer Politiker und Geschäftsmann
 Enos T. Throop (1784–1874), US-amerikanischer Politiker

Throop ist der Name mehrerer Orte:

 Throop (Dorset), England
 Throop (New York), Vereinigte Staaten
 Throop (Pennsylvania), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Throop Peak, Berg im US-Bundesstaat Kalifornien